Stauropoctonus är ett släkte av steklar som beskrevs av Brauns 1889. Stauropoctonus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Stauropoctonus